Die Saison 2018/19 ist die 16. Spielzeit der Elite Ice Hockey League, der höchsten britischen Eishockeyspielklasse.

Teilnehmende Mannschaften 

Der Vorjahres-Letzte Edinburgh Capitals musste sich aus der Liga zurückziehen, nachdem der Mietvertrag mit dem Murrayfield Ice Rink nicht verlängert wurde.  Die Aufnahme des Nachfolgeclubs Murrayfield Racers (benannt nach den früheren Murrayfield Racers) wurde von der EIHL verweigert. Die Hull Pirates bereiteten einen Aufnahmeantrag vor, verschoben ihren Plan aber für 12 Monate.

Modus 
Die reguläre Saison wird als Dreifachrunde durchgeführt (60 Spiele pro Mannschaft). Der Erstplatzierte wird Britischer Meister. Die acht bestplatzierten Mannschaften qualifizieren sich für die Playoffs, in denen der Playoff-Sieger ausgespielt wird. Für einen Sieg nach regulärer Spielzeit und nach Overtime erhält jede Mannschaft zwei Punkte, für eine Niederlage nach Overtime bzw. Shootout einen Punkt und für eine Niederlage nach der regulären Spielzeit null Punkte.

Reguläre Saison

Tabelle 

Abkürzungen: Sp. = Spiele, S = Siege, N = Niederlagen, OTN = Niederlagen nach Verlängerung, T = Tore, GT = Gegentore, Diff = Differenz, Pkt = Punkte
Erläuterungen:

Weblinks 
 Offizielle Webseite der Elite Ice Hockey League (englisch)

Einzelnachweise 

2018
Eishockeysaison 2018/19